Die Saison 2012 der German Football League 2 war die 31. Saison der GFL 2, der zweithöchsten Spielklasse des American Football in Deutschland.

In der Nordstaffel sicherte sich der AFC Köln Falcons die Meisterschaft. In der Relegation setzte sich das Team gegen die Lübeck Cougars durch und stieg damit in die German Football League auf. Die Hildesheim Invaders und die Assindia Cardinals belegten die letzten beiden Tabellenplätze und stiegen in die Regionalliga ab.

Meister der Staffel Süd wurden die Allgäu Comets, die in der Relegation jedoch den Munich Cowboys unterlagen und somit in der GFL 2 blieben. Die beiden Tabellenletzten Holzgerlingen Twister und Darmstadt Diamonds stiegen in die Regionalliga ab.

Ligaaufteilung 

 Vorjahr = Platzierung und Liga des Vorjahres
 RL = Regionalliga
 (N) Aufsteiger aus der Regionalliga
 (A) Absteiger aus der GFL

Statistik

GFL 2 Nord

Ergebnisse

Tabelle

GFL 2 Süd

Ergebnisse

Tabelle

Relegation zum Aufstieg in die GFL

Nord 

Nachdem die Lübeck Cougars das Auswärtsspiel noch knapp für sich entscheiden konnten setzten sich die Köln Falcons deutlich in Lübeck durch und stiegen damit in die GFL auf.

Süd 

Die Munich Cowboys konnten sich in beiden Duellen gegen die Allgäu Comets durchsetzen und verblieben in der GFL, die Comets in der GFL 2.

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

2012
American-Football-Saison 2012